Владимир Мю́ллер:
 Мюллер, Владимир Карлович (1880—1941) — советский лексикограф, автор одного из наиболее популярных в СССР и России англо-русских словарей.
 Мюллер, Владимир Николаевич (1887—1979) — художник русского театрального авангарда, профессор ГИТИС.